Sitticus terebratus is een spinnensoort uit de familie springspinnen (Salticidae). De soort komt voor in het Palearctisch gebied.

terebratus
Dier uit het Palearctisch gebied